Новосинько́во (Ново-Синько́во) — посёлок в Дмитровском городском округе Московской области России. С 1977 года являлся центром Синьковского сельсовета. В 1994—2006 годах — центр Синьковского сельского округа. Население —  чел. (). В посёлке располагается Яхромский аграрный колледж, готовящий специалистов Дмитровского района в сельском хозяйстве.

Сейчас представляет агломерацию Новосиньково. Как центра многоэтажной застройки с промзоной и окружающего частного сектора из села и деревень: Синьково, Лучинское, Савельево, Дуброво, Коргашино.

Расположение 

Посёлок расположен на берегу реки Варварки (приток Яхромы, ныне впадает в Левый Нагорный канал оросительной системы Яхромской поймы) и образованного ею Синьковского водохранилища, являющегося частью ирригационной системы Яхромской поймы.

Посёлок Новосиньково расположен примерно в 12 км к западу от центра города Дмитрова. Через посёлок проходит Московское большое кольцо. Ближайшие населённые пункты — деревни Лучинское, Дуброво, Савельево, Арбузово, Коргашино, посёлок Автополигон (Дмитров-7), сёла Синьково, Карпово.

Проезд на автобусах № 34, №36 и № 41 из города Дмитрова.

История 

Посёлок получил название по соседнему селу Синьково. Название села, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Синько.

В 1958 году было принято решение о формировании крупных совхозов «Яхромский», «Дмитровский», «Рогачевский» для освоения Яхромской поймы.

В центральной части поймы на базе бывших сельхозартелей им. Мичурина, им. VII съезда Советов, им. Горькова, а также отделений Карповского колхоза «Победа» и Синьковского колхоза «Пламя» создаётся специализированный овощеводческий совхоз «Яхромский». 

Приказом Министерства сельского хозяйства совхоз переименован в Яхромский совхоз-техникум.

Он становится не только центром освоения поймы и выращивания овощей, но и центром по подготовке высококлассных специалистов (сейчас это Яхромский колледж). Посёлок Яхромского совхоза-техникума получает название Новосиньково. 

В 1959 году ЦК и Советское правительство поставили задачи превратить поймы рек Москвы и Яхромы в большие "подмосковные огороды", для снабжения Москвы и Московской области овощами.
В ноябре 1959 года начинают возводить  посёлок Новосиньково возле села Синьково для работников Яхромского специализированного совхоза.

В 1959 году в посёлке был образован овощеводческий совхоз «Агрогород». Хрущёв предполагал разместить там Министерство сельского хозяйства СССР. . Официально зарегистрирован как посёлок в 1965 году. 

После ухода Хрущёва от планов перемещения министерства отказались, но посёлок остался.

Посёлок застроен пятиэтажными жилыми домами. В 1975 году посёлок Новосиньково оказался в числе победителей конкурса колхозных посёлков на лучшую застройку.

После ликвидации в 2006 году Синьковского сельского округа вошёл в Сельское поселение Синьковское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 6438 человек (2910 мужчин и 3528 женщин); преобладающая национальность — русские (93 %). По данным переписи 2010 года, в посёлке проживало 8073 человека.

Инфраструктура 
Главным предприятием посёлка является Яхромский колледж. В посёлке Новосиньково есть больница, дом культуры, отделение Почта банка, рынок, отделение связи, аптеки, Автобаза №42. В посёлке расположены две общеобразовательные школы и три детских дошкольных учреждения: детские сады "Колосок", "Теремок" и "Берёзка".

Примечания 

Населённые пункты Дмитровского городского округа